

França 
Corbières (região) — maciço montanhoso e região natural no sul do país

Comunas 
 Corbières (Alpes da Alta Provença)
 Corbières (Aude)

Suíça 
 Corbières (Suíça) — comuna do cantão de Friburgo

Desambiguações de topônimos